Kushi ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Kushi (1884–1959), albanischer Maler
 Aveline Kushi (1925–2001), japanische Autorin; Vertreterin der Makrobiotik
 Ayi Kushi, König der westafrikanischen Ga-Dangme
 Kyōji Kushi (* um 1960), japanischer Badmintonspieler
 Michio Kushi (1926–2014),	japanischer Ernährungswissenschaftler; Vertreter der Makrobiotik und Autor